Бевзе́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Бевзенко Валерій Федорович — український політик, кандидат економічних наук.
 Бевзенко Іван Валентинович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бевзенко Іван Павлович — український живописець і графік.
 Бевзенко Степан Пилипович — український мовознавець.

Подвійні прізвища 
 Бевзенко-Зинкіна Наталія Михайлівна — український художник театру.

Див. також 
 Бевз

Українські прізвища
Прізвища на -енко